Benjamin Loritz (* 19. Oktober 1987) ist ein deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler.

Karriere

Hallen-Volleyball 
Benjamin Loritz spielte in der 2. Volleyball-Bundesliga ab Saison 2010/11 beim TuS Durmersheim und mit der Übernahme des Spielrechts in der Saison 2017/18 beim SSC Karlsruhe. Seit der Spielzeit 2019/20 verstärkt er die TSG Blankenloch in der 3. Liga Süd.

Beachvolleyball 
Mit Julian Kallfaß nahm Loritz 2016 an den Deutschen Hochschulmeisterschaften teil. Mit Jens Sandmeier gewann er 2019 das Kategorie-2-Turnier in Karlsruhe.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (SSC Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1987
Mann